Mokrzyca (Stargard) - West-Pommeren
 Mokrzyca (Ustka) - West-Pommeren
 Station Mokrzyca
 Mokrzyca Mała - Pommeren
 Mokrzyca Wielka - Pommeren
 Station Mokrzyca Wielka